Gana može značiti:
 Gana, suvremena država u Zapadnoj Africi
 Gana (kraljevstvo), srednjovjekovno kraljevstvo u Zapadnoj Africi